Жан Жиро () е френски филмов режисьор и сценарист.

Биография 
Роден е на 9 май 1924 в Вилнокс-ла-Гранд, Франция.

Умира по време на снимките на последния си филм „Полицаят и полицайките“ на 24 юли 1982 г. от туберкулоза. Погребан е в гробището Багнес във Франция.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски режисьори
Френски сценаристи